Agnano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Giuliano Terme, Provinz Pisa, Italien
 ein Stadtviertel von Neapel, Provinz Neapel, Italien
 einen Vulkankrater bei Neapel, siehe Agnano (Neapel)